Nitsch:
 Maksymilian Nitsch (1843, Kraków – 1890, Kraków), polski architekt, przedstawiciel historyzmu
 Roman Nitsch (1873, Podchybie – 1943, Warszawa), polski lekarz, serolog i bakteriolog
 Kazimierz (Ignacy) Nitsch (1874, Kraków – 1958, Kraków), polski językoznawca slawista, historyk języka polskiego, dialektolog
 Matthias Nitsch, albo: Mathias "Bubi" Nitsch (ur. 1908), spiskoniemiecki taternik, przewodnik i ratownik
 Hermann Nitsch (1938–2022), austriacki artysta eksperymentalny, performer, malarz
 Krzysztof Nitsch (1948, Zabrze), rzeźbiarz i medalier polski
 Herbert Nitsch (ur. 1970), austriacki nurek freedivingowy
 Paul Nitsch (1548-1609), wrocławski złotnik doby renesansu

Zobacz też 
 Nitsche
 Nietzsche
 Nicz
 Nycz